— японский эскадренный броненосец, головной в серии из двух единиц (второй — «Хацусэ»). Участвовал в Русско-японской войне.

История строительства и службы 

Один из четырёх броненосцев, заказанных Японией за рубежом в рамках 10-летней программы расширения военно-морского флота. Построен для императорского флота Японии британской компанией Thames Iron Works на верфи в Блэкуолле по улучшенному проекту броненосца «Маджестик». Заказ был размещён в 1897 году, закладка состоялась 29 марта 1897 года, 1 ноября 1898 года был спущен на воду и 26 января 1900 года введён в строй.

В составе 1-го боевого отряда (флаг адмирала Хэйхатиро Того) участвовал в морской блокаде Порт-Артура и артиллерийской дуэли с русской 1-й Тихоокеанской эскадрой 9 февраля 1904 года, в которой получил одно попадание 6" снаряда, потеряв 17 моряков ранеными. Участвовал в сражении в Жёлтом море, в котором не получил повреждений от огня неприятеля, однако вследствие преждевременного разрыва снаряда в стволе лишился одного из 12" орудий.

Во время Цусимского сражения был вторым мателотом после флагманского броненосца «Микаса» и подвергался интенсивному артиллерийскому обстрелу. В результате корабль получил одиннадцать попаданий, самым тяжелым из которых было попадание непосредственно под амбразуру одного из 6" орудий, выведшее из строя всю прислугу этого орудия. Потери среди команды составили 13 убитых, 24 раненых. Кроме того, 12" снаряд снова преждевременно разорвался в одном из стволов носовой башни, полностью выведя ствол из строя. В начале боя «Сикисима» сосредоточил свой огонь на русском броненосце «Ослябя», который вскоре затонул. В конце первой фазы сражения «Сикисима» торпедным выстрелом добил оставленный экипажем вспомогательный крейсер «Урал».

Командиры корабля 
 капитан 1-го ранга Миёси Кацуми () — с 2 ноября 1898 года по 17 апреля 1900 года.
 капитан 1-го ранга  — с 20 мая по 6 декабря 1900 года.
 капитан 1-го ранга  — с 12 июня 1900 года по 6 июля 1901 года.
 капитан 1-го ранга  — с 6 июля 1901 года по 12 апреля 1903 года.
 капитан 1-го ранга  — с 12 апреля по 7 июля 1903 года.
 капитан 1-го ранга Тэрагаки Идзо () — с 7 июля 1903 года по 14 июня 1905 года.
 капитан 1-го ранга  — с 14 июня по 2 ноября 1905 года.
 капитан 1-го ранга Кадзикава Рёкити () — с 2 ноября 1905 года по 2 февраля 1906 года.
 капитан 1-го ранга Уэхара Синдзиро () — с 7 апреля по 22 ноября 1906 года.
 капитан 1-го ранга Вада Кэнсукэ () — с 22 ноября 1906 года по 5 августа 1907 года.
 капитан 1-го ранга Мори Ёситаро () — с 5 августа 1907 года по 7 апреля 1908 года.
 капитан 1-го ранга  — с 28 августа 1908 года по 1 декабря 1909 года.
 капитан 1-го ранга Ёда Мицудзи () — с 1 декабря 1909 года по 1 декабря 1910 года.
 капитан 1-го ранга  — с 1 декабря 1917 года по 10 ноября 1918 года
 капитан 1-го ранга  — с 5 августа 1919 года по 20 ноября 1919 года

Примечания

Литература 
 Белов А. В. Броненосцы Японии — сер. Боевые корабли мира — , 1998

Ссылки 
 Линейный корабль 1 класса «Сикисима»

Броненосцы типа «Сикисима»